Miss Supranational 2011, est la  de Miss Supranational, qui s'est déroulée à l'amphithéâtre de Plock, en Pologne, le . 

70 pays et territoires ont participé à l'élection. La Pologne et la ville de Plock organisent le concours pour la troisième année consécutive.

La lauréate polonaise, Monika Lewczuk, succède à la panaméenne Karina Pinilla, Miss Supranational 2010, et devenant ainsi la première polonaise et la deuxième européenne de l'histoire à remporter le titre.

Résultats

Reines de beauté des continents

Prix spéciaux

Candidates 

70 candidates ont concouru pour le titre de Miss Supranational 2011 :

Observations

Notes sur les pays participants

Débuts

Retours 

Dernière participation en 2009
  ;
 .

Désistements 
 Les pays qui ont abandonné la compétition

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Les pays qui ont choisi les candidates, mais l'État se retire de la compétition 
  – Chahrazed Maachi, Miss Supranational Algérie 2011.
  – Benita Schmitz, Miss Supranational Allemagne 2011.
  – Salet Martínez, Miss Supranational Espagne 2011.
  – Brittany Cabral, Miss Belize Californie 2012-2013.
  – Johanna Lois Medjo Akamba, Miss Supranational Cameroun 2011.
  – Sarah Leyshan, première dauphine de Miss Macao 2009.
  – Belén Alejandra Viveros Castelan, Miss Supranational Mexique 2011.

Notes sur les candidates 
  – Johanna Medjo Akamba, première dauphine de Miss Supranational Cameroun 2010 et Miss Supranational Cameroun 2011, n'a pas pu représenté le Cameroun au concours et n'a pas eu de remplaçante. Lors de l'élection Miss Supranational 2010, elle devait remplacer Estelle Crescence Essame, Miss Supranational Cameroun 2010 qui avait falsifié sa toise sur sa carte nationale d'identité mais Johanna n'a pas su rendre en Pologne en raison de son impossibilité. Estelle Crescence Essame a finalement concouru à Miss Supranational 2010 tandis que Johanna Medjo Akamba participera plus tard à l'élection Miss Supranational 2013.
  - Maria-Luiza Roskova a été remplacé par Doris Daniel.
  - Krystelle Khoury, Miss Liban Emigrant USA 2011 et Miss Supranational USA 2011, est de descendance libanaise.
  - Analisa Kebaili, Miss Marseille 2010, Miss Provence 2010 et cinquième dauphine de Miss France 2011, a des origines maghrébines. 
  - Sakshi Bindra, Miss Supranational Inde 2011 a été remplacé par Michelle Almeida, Top Model Of The World Inde 2011.
  - Yael Markovich, Miss Supranational Israël 2011, est de double nationalité américaine et israélienne. Elle a des origines polonaises du côté de son père et des origines syriennes et turques du côté de sa mère.
  - Jonida Bojaxhiu a été remplacé par Edra Mjeshtri.
  - Daniella Rahme, Miss Liban Australie 2009 et Miss Liban Emigrant 2010, est de double nationalité australienne et libanaise.
  – Sarah Leyshan, première dauphine de Miss Macao 2009, n'a pas concouru au concours et n'a pas eu de remplaçante. Elle a finalement participé au concours à l'élection Miss Supranational 2013.
  – Ángela Ruiz, Super Modelo de Venezuela 2009 et Miss Monagas 2010, a été remplacé par Andrea Destongue.

Notes sur le classement des pays 
  de la Pologne grâce au sacre de Monika Lewczuk.
 La Pologne et le Brésil sont classés pour la  consécutive. 
 Le retour de la Biélorussie, de l'Ukraine et du Viêt Nam, depuis leur dernier classement à Miss Supranational 2009.
 La Colombie, Slovénie et le Panama sont classés pour la  consécutive. 
 C'est la  que la Biélorussie voit sa Miss devenir  depuis Miss Supranational 2009.
 L'Afrique du Sud, les États-Unis, la France, la Hongrie, l'Inde, l'Islande, le Liban, la Lettonie, la Polynésie française, le Porto Rico et la République dominicaine réalisent leur premier classement.

Représentations aux concours internationaux

Notes et références

Liens externes 
 Miss Supranational 2009-2014

2011 en Pologne
2011
Août 2011
Concours de beauté en 2011